Cipete (Cilongok)
 Cipete (Curug)
 Cipete (Pinang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing